Higasi-Ongul Tô (även East Ongul Island) är en ö i havet utanför Östantarktis. Den ligger strax öster om Ongul Island. Norge gör anspråk på området.

Källor 

Öar i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis